Werner von der Ohe ist der Name folgender Personen:

* Werner von der Ohe (Soziologe) (1945–2003), deutscher Soziologe
 Werner von der Ohe (Bienenkundler) (* 1955), deutscher Bienenkundler